Sigebert de Lamme, koning der Ripuarische Franken gestorven circa 508
Sigebert I, koning der Franken (561-575)
Sigebert II, koning der Franken (613)
Sigibert III, koning der Franken (638-656)
Sigebert van Gembloers, schrijver en kroniekschrijver (rond 1030–1112)
Sigebert van Wessex, koning van Wessex van 756 tot 757